A Lévai járás (Okres Levice) Szlovákia Nyitrai kerületének közigazgatási egysége.
Területe 1551 km², lakosainak száma  (2011), székhelye Léva (Levice).

2001-ben  személy vallotta magát magyarnak, 2011-ben  (24,3%), 2021-ben pedig már csupán . Húsz év alatt a lévai járási magyarság száma több mint 30%-kal csökkent.

1918 előtt nyugati része Bars, a keleti Hont vármegyéhez tartozott, míg néhány déli községe Esztergom vármegyéhez.

A Lévai járás települései 

(a városok vastag betűvel)

Irodalom 
 Alt Ernő 1984: A Lévai járás gyógyszerészeti története 1664–1984.
 Jankus Gyula 1994: A lévai járás (Dél-Szlovákia) hét községének helynevei. Magyar Névtani Dolgozatok 132.
 Popély Árpád: A Lévai járás etnikai arculata a csehszlovák telepítési politika és a reszlovakizáció tükrében, Kisebbségkutatás, 2003/1. szám
 Bešinová, Eva 2008: Rok 1968 a okres Levice. In: Zborník Tekovského múzea v Leviciach 7, 49-64.
 Farkas György: Etnikai változások a Lévai járásban (1880-2001)

Jegyzetek 

Lévai járás